La Rue kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Rue-Saint-Pierre, Oise, kommun i departementet Oise, 
 La Rue-Saint-Pierre, Seine-Maritime, kommun i departementet Seine-Maritime,

USA 

 La Rue (ort i USA), Ohio, Marion County, 

Robotskapade USAförgreningar